Roy A. Tucker, född 1951 i Jackson, Mississippi, är en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som R. A. Tucker och som upptäckare av 713 asteroider.

Han har även upptäckt de båda kometerna 328P/LONEOS–Tucker och C/2004 Q1.

Asteroiden 10914 Tucker är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Källor

Se även
:Kategori:Astronomiska upptäckter av Roy A. Tucker

Födda 1951
Män
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Amerikanska astronomer under 2000-talet
Forskare från Mississippi
Personer från Jackson, Mississippi
Avlidna 2021